Гран-при Бахрейна 2023 года (официально ) — первый этап чемпионата мира «Формулы-1» в сезоне 2023. Прошёл 3—5 марта на Международном автодроме Бахрейна в пустыне Сахир. Это 19-й Гран-при Бахрейна в рамках «Формулы-1».

Квалификацию и гонку выиграл Макс Ферстаппен из команды Red Bull.
 
Вторым в гонке финишировал Серхио Перес из Red Bull, третьим — Фернандо Алонсо из Aston Martin.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода:  Ясно. Сухо. Воздух +24 °C, трасса +29 °C

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|107 % от времени лидера первой сессии: 1:37,362
|-
!colspan="8"|Источник:
|}

Гонка 
Погода:  Ясно. Сухо. Воздух +27 °C, трасса +31 °C

|-
!colspan="13"|Быстрый круг:  Чжоу Гуаньюй ( Alfa Romeo) — 1:33,996, поставлен на 56 круге
|-
!colspan="13"|Источник:
|}

Комментарии

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 Гонка на официальном сайте чемпионата мира
 Официальный сайт Гран-при
 Статистика гонки на сайте статистики ФИА

Гран-при Бахрейна
Март 2023 года